Rosay (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Rosay (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Rosay (Yvelines) – francuska gmina w regionie Île-de-France